

Топонім

 Ван — стародавнє вірменське місто у Туреччині.
 Ван — іл в Туреччині.
 Ван — безстічне солоне озеро, розташоване на Вірменському нагір'ї.
 Ван — село в Нагірному Карабасі.

Ван — місто, штат Техас
 Ван — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Інші значення

 Ван — титул правителів у Китаї і Кореї.
 Турецький ван — порода кішок.

Див. також 
 Ван (прізвище)
 Ван (корейське прізвище)